Ванжина Долина () — село,
Штомпелевский сельский совет,
Хорольский район,
Полтавская область,
Украина.

Население по переписи 2001 года составляло 33 человека.

Население на 2019 год составляет 3 человека.

Географическое положение 
Село Ванжина Долина находится на расстоянии в 1 км от сёл Ковтуны, Штомпелевка и Ставки.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит автомобильная дорога  и
железная дорога, станция Хорол в 3-х км.

История 
До 1941 называлось Богвивка

На карте 1869 года Боговка

Примечания